Agua de Castilla bezeichnet verschiedene geographische Orte:

 Agua de Castilla, eine Stadt im Municipio Porco, Bolivien
 Agua de Castilla (Vitichi), eine Ortschaft im Municipio Vitichi, Bolivien
 Agua de Castilla (Alota), eine Ortschaft im Municipio San Augustín am Fluss Alota, Bolivien